Катакази, Гавриил Антонович (1794—1867) — русский дипломат, действительный тайный советник.
 Катакази, Константин Гаврилович (1828—1890) — российский дипломат, сын Г. А. Катакази.
 Катакази, Михаил Константинович (1823—1891) — российский государственный деятель, сенатор. Действительный тайный советник (1890).